Flintoconis är ett släkte av insekter. Flintoconis ingår i familjen vaxsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Vaxsländor
Flintoconis